Die Saison 1997/98 der 1. Eishockey-Liga war die vierte Spielzeit der neuen zweithöchsten deutschen Spielklasse und wurde wie im Vorjahr in zwei Gruppen, der Gruppe Nord und der Gruppe Süd, die in dieser Spielzeit die offizielle Bezeichnung Hacker-Pschorr-Liga trug, ausgespielt. Nach der Spielzeit wurde die 1. Liga durch die Einführung der eingleisigen Bundesliga zur dritthöchsten deutschen Spielklasse. Die Saison 1997/98 hatte somit auch die Funktion der Qualifikation für die neue zweite Liga.

Modus 
Die Vorrunde der 1. Liga wurde in zwei Staffeln gespielt: Im Süden bildeten zum Saisonbeginn 16 Mannschaften die „Hacker-Pschorr-Liga“, benannt nach dem Ligensponsor, der Brauerei Hacker-Pschorr, im Norden wurde die „1. Liga Nord“ mit 18 Mannschaften gespielt. In der Vorrunde spielten die Staffeln getrennt in einer Einfachrunde die Teilnehmer der gemeinsamen Meisterrunde aus, an der aus der Hacker-Pschorr-Liga acht und aus der 1. Liga Nord sechs Mannschaften teilnahmen. Die süddeutschen Mannschaften absolvierten also eine Vorrunde mit je 30 Spielen, die norddeutschen mit 34 Spielen. Im Süden spielten anschließend die Teams auf den Vorrundenplätzen 9 bis 16 mit den ersten acht Teams der 2. Liga Süd und im Norden die Mannschaften der Plätze 7 bis 18 jeweils drei Mannschaften für die Bundesliga-Qualifikation aus. In dieser trafen sie in Überkreuzspielen im Modus „Best of five“ auch auf die letztplatzierten Teams der Meisterrunde.

Die besten acht Mannschaften der Meisterrunde spielten in den Play-offs den Deutschen Meister der DEB-Ligen aus und waren ebenso wie  Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 12 automatisch für die Bundesliga-Saison 1998/99 qualifiziert.

1. Liga Nord

Teilnehmer

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, SOS = Siege nach Penaltyschießen, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = Meisterrunde,       = Qualifikationsrunde,       = Insolvenz, daher Spielbetrieb eingestellt.

Qualifikation Nord 
Die Qualifikationsrunde Nord, teils auch als 2. Liga Nord bezeichnet, wurde durchgeführt, um drei Teilnehmer für die Bundesliga-Relegation und den Nord-Finalisten der 2. Liga zu bestimmen. Die weiteren Teilnehmer stiegen in die 1. Liga Nord ab.

Erläuterungen:    <

Erst in den letzten zwei Wochen vor Saisonende schieden mit den Hammer Eisbären und dem EHC Trier zwei Clubs aus der Liga aus, da beide Konkurs anmelden mussten.

1. Liga Süd - Hacker-Pschorr-Liga

Teilnehmer 
 ERSC Amberg
 EC Bad Tölz
 SC Bietigheim-Bissingen
 ETC Crimmitschau
 Deggendorfer EC
 TSV Erding
 EHC Freiburg
 Heilbronner EC
 ERC Ingolstadt
 EV Landsberg
 EC Peiting
 SC Riessersee
 ERC Selb
 ERC Sonthofen
 1. EV Weiden
 ES Weißwasser

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, SOS = Siege nach Penaltyschießen, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = Meisterrunde,       = Qualifikationsrunde.

Qualifikation Süd

Gruppe A

Gruppe B

Qualifikations-Play-offs

1. Runde

2. Runde 

Die Verliere der ersten und zweiten Runde mussten in der Relegation um ihren Platz in der 1. Liga spielen.

3. Runde 

Die Gewinner qualifizierten sich für das Finale um den „Alpencup“, die Verlierer spielten in der letzten Runde den letzten verbliebenen Platz für die Bundesliga-Relegation aus.

Serie um Platz 3

Alpencup 

Der EC Bad Tölz, der Deggendorfer EC sowie der SC Bietigheim-Bissingen qualifizierten sich für die Bundesliga-Relegation.

Meisterrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, SOS = Siege nach Penaltyschießen, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = Play-offs,       = direkte Qualifikation zur Eishockey-Bundesliga 1998/99,       = Qualifikationsrunde zur Bundesliga-Qualifikationsrunde.

Play-offs

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Bundesliga-Relegation 
An der Relegation zur Bundesliga 1998/99 nahmen die drei bestplatzierten Teilnehmer der Qualifikationsrunde Nord, die drei besten Mannschaften der Qualifikations-Play-offs Süd sowie die beiden Letztplatzierten der Meisterrunde teil.

Die jeweiligen Serien-Sieger (im Modus Best-of-Five) qualifizierten sich für die Bundesliga der Folgesaison, während die weiteren Mannschaften in der Folgesaison in der jeweiligen Gruppe der 1. Liga spielten.

Weblinks 
 1. Liga 1997/98 bei hockeyarchives.info

Eishockeysaison 1997/98
Saison der Eishockey-Oberliga